

Аша — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область

Аша — місто обласного підпорядкування, Челябінська область